

Bułgaria 
 Czukowec – wieś w obwodzie Pernik
 Czukowec – wieś w obwodzie Silistra